Ettergaddgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ettergaddgrundet, Vörå, Österbotten, 
 Ettergaddgrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Ettergaddsgrundet

Robotskapade Finlandförgreningar